Världsmästerskap 1963 kan avse:

Formel 1-VM 1963
Roadracing-VM 1963
Världsmästerskapet i basket för herrar 1963
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1963
Världsmästerskapen i konståkning 1963
Världsmästerskapen i skidskytte 1963
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1963
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1963